Найтингейл (, ) может означать:

Топоним 
 Найтингейл — небольшой остров в составе архипелага Тристан-да-Кунья.

Фамилия 
  (род. 1928) — американский фигурист, выступающий в парном катании.
  (род. 1956) — канадская фигуристка-одиночница.
  (род. 1952) — популярная в 1970-е гг. певица в стиле R&B.
 Найтингейл, Уолли (1956—1996) — английский гитарист.
 Найтингейл, Флоренс (1820—1910) — сестра милосердия, политический деятель.

Другое 
 Nightingale — название многих музыкальных групп, наиболее известная из которых — шведская прогрессив-метал группа Nightingale.
 Nightingale — cанитарный транспортный самолет C-9A «Nightingale» фирмы McDonnell Douglas для эвакуации раненных, созданный на базе пассажирского самолета DC-9-30.

Примечания